Zkratka TNP může znamenat:

 kyselina pikrová (2,4,6-trinitrofenol)
 Tábor nucené práce – tábory v době komunistického režimu v Československu, 1948–1954
 Tibetan Nuns Project – nezisková organizace zaměřená na vzdělávání a podporu jeptišek v Indii 
 TNP pádlo – firemní značka pádel (a vesel) českobudějovické firmy Laminex
 Triglavský národní park – národní park ve Slovinsku

Zkratky